Fort Meade peut faire référence à :

 Fort Meade (Dakota du Sud), un poste militaire de la United States Army, au Dakota du Sud ;
 Fort Meade (Floride), une ville de Floride, aux États-Unis,
 Fort Meade (Maryland), un census-designated place (CDP) dans le Maryland, aux États-Unis,
 Le Fort George G. Meade, un regroupement de plusieurs installations des forces de la sécurité et de renseignement de l'armée des États-Unis, à Fort Meade, Maryland.